Gaoual steht für:

Gaoual (Präfektur), eine Präfektur in Guinea
Gaoual (Guinea), eine Stadt in Guinea